Bocal peut désigner :

Récipient 
 bocal, récipient généralement en verre pouvant être fermé hermétiquement.

Media 
 Radio Bocal, radio libre dédiée à la chanson française.
 Télé Bocal, chaïne de télévision associative d'Île-de-France.
 BOcal, journal des élèves de l'École normale supérieure.

Musique 
 bocal, élément ergonomique de l'instrument à vent.